Allport bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Allport (Arkansas)
 Allport (Cambria County, Pennsylvania)
 Allport (Clearfield County, Pennsylvania)

Allport ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Allport (* 1970), britischer Historiker
 Alfred Allport (1867–1949), englischer Rugbyspieler
 Christopher Allport (1947–2008), US-amerikanischer Schauspieler
 Floyd Allport (1890–1978), US-amerikanischer Psychologe
 Gordon Allport (1897–1967), US-amerikanischer Psychologe
 James Joseph Allport (1811–1892), englischer Eisenbahnmanager
 Morton Allport (1830–1878), tasmanischer Naturwissenschaftler
 Neil Allport, neuseeländischer Rallyefahrer 
 Russell Allport († 1914), australischer Elektroingenieur und Schienenfahrzeugbauer
 Samuel Allport (1816–1897), englischer Petrologe

Sonstiges:
 die Allport-Skala zur Erfassung von Vorurteilen in einer Gesellschaft
 Mount Allport

Siehe auch:
 Alport